Ку́бок францу́зской ли́ги по футбо́лу () или Ку́бок ли́ги () — ежегодное соревнование для французских футбольных клубов, проводившееся Профессиональной футбольной лигой Франции с 1994 года. С сезона-2020/21 турнир упразднён.

В Кубке имели право участвовать только профессиональные футбольные клубы. Победитель Кубка получал право выступить в Лиге Европы.

В отличие от Кубка Франции который организует Федерация футбола Франции, Кубок Лиги организовывался Профессиональной футбольной лигой. Все клубы члены ПФЛ должны были принимать участие в этом соревновании.

История 
До 1994 Кубок Лиги был летним состязанием, позволяющим клубам наигрывать своих игроков. Турнир имел целью ликвидировать отсутствие игровой практики у игроков в межсезонье.
Большинство элитных клубов отказывались от участия или посылали резервный состав.
Состязание, которое более или менее походило на современный Кубкок Лиги, состоялось дважды. В сезоне 1963/64 победителем стал Страсбур, а в сезоне 1964/65 — Нант.

С 1994 в Кубке Лиги представлены все клубы Лиги 1 и Лиги 2, а также клубы Лиги 3, обладающие профессиональным статусом.

С 1995 по 1997 финальный матч проходил на стадионе «Парк де Пренс», а с 1998 стал проводиться на стадионе «Стад де Франс».

В 2006 президент Профессиональной футбольной лиги решил внести существенные изменения начиная с сезона 2006/07:
 изменён календарь турнира: начало в августе или сентябре, финал в марте или апреле;
 жеребьёвка 1/8 финала одновременно с 1/4;
 оба клуба, квалифицировавшихся в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, начинают турнир с 1/16.
Эти изменения спровоцировали реакции слабых клубов, чувствовавших себя обделёнными по отношению к «грандам». В первый же год оба клуба, квалифицировавшихся в Лигу чемпионов, встретились в финале.

Финалы

Достижения 
Начиная с 1994 года

Примечания

Ссылки 
 Кубок французской лиги на сайте LFP

Кубок французской лиги по футболу
Футбол во Франции
Франция